Екатери́на Кли́мова:
 Климова, Екатерина Александровна (род. 1978) — российская актриса.
 Климова, Екатерина Дмитриевна (род. 1971) — российский искусствовед.